Turkkisaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Turkkisaari (ö i Norra Österbotten), Oulunkaari, 
 Turkkisaari (ö i Norra Karelen), Joensuu, 

Robotskapade Finlandförgreningar